Brankovac (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Brankovac (Mostar, BiH), bivše samostalno naselje u općini Mostar